«Репейник» — российская носимая радиолокационная станция обнаружения сверхмалых целей.

Разработка и назначение 
Носимая радиолокационная станция «Репейник» разработана группой учёных под руководством генерального конструктора Алексея Васильевича Царькова

НРЛС «Репейник» предназначена для обнаружения и сопровождение сверхмалых объектов на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч. Носимое исполнение обеспечивает тактическое автономное применение между населенными пунктами в условиях боевых действий, а также охранных мероприятий.

Применение недоплеровского эффекта позволяет обнаруживать неподвижные цели (зависшие БпЛА).

Типы обнаруживаемых целей:
 беспилотные летательные аппараты (БпЛА), включая неподвижные;
 любые заданные цели, включая людей и транспортные средства.

История 
В 2021 году группой учёных под руководством А. В. Царькова был создан опытный образец бытовой малогабаритной радиолокационной станции «Волна» для охраны гражданских стационарных объектов от БПЛА.

По приглашению Сестрорецкого оружейного завода группа разработчиков МРЛС «Волна» переходит в профильную оружейную компанию и приступает к разработке военных изделий нового поколения с применением технологии искусственного интеллекта.

Инженерами оружейного завода была разработана новая станция, конструкция которой предусматривает носимое, мобильное исполнение и возможность применения в полевых условиях (грязь, осадки, снег и т. д.). Заново проведена работа по усилению механических узлов, выдерживающих вибрацию для установки на автомобильных платформах и на морских носителях. Особое внимание уделено покрытиям и антикоррозионной защите в условиях соляного тумана.

При проектировании в новую станцию были заложены скрытность от противорадиолокационных ракет, взаимодействие с любыми средствами и блоками РЭБ, включая переносные.

Конструкция и характеристики 
Конструкция разработана с учетом применения в различных широтах и погодных условиях, в том числе морских прибрежных районах.

Сопровождение и анализ целей осуществляется в современном графическом интерфейсе, созданном по UI/UX-методологии, с возможностью подключения топографических карт местности для интуитивного ориентирования. Программное обеспечение поддерживает различные операционные системы и платформы, а также позволяет одновременно получать и обрабатывать информацию от нескольких станций, объединенных в единую сеть.

Данные траекторной обработки радиолокационного сигнала (целеуказания) могут применяться в ситуационных центрах обработки оперативной информации, комплексах технических систем охраны и противодействия несанкционированному проникновению в охраняемые зоны, а также автоматизированных и ручных средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дистанция обнаружения и подавления целей

Тактико-технические характеристики радарной станции из состава комплекса НРЛС «Репейник»

Тактико-технические характеристики Автоматической турели СОЗ-РЭБ из состава комплекса НРЛС «Репейник» 

В конце 2022 года НРЛС «Репейник» проходил испытания в зоне боевых действий.

Типовые сценарии применения НРЛС «Репейник»

Разведывательные мероприятия 

Разведывательная группа, убедившись стационарными средствами обнаружения в отсутствии БпЛА противника в секторе прохода ЛБС (линии боевого соприкосновения), пересекает ЛБС и на расстоянии середины дистанции маршрута разворачивает НРЛС «Репейник», продолжая дальнейший маршрут и выполнение задания. Станция закрывает небо в диаметре 20 км или на расстоянии 10 км в каждую сторону маршрута следования от места установки. При обнаружении на маршруте следования БпЛА противника разведывательная группа принимает решение о принятии мер дополнительной маскировки для непривлечения внимания БпЛА или подавлении обнаруженного БпЛА переносными модулями РЭБ.

Штурмовые мероприятия 

Штурмовая группа, развернув на ЛБС станцию и убедившись в отсутствии БпЛА противника в секторе, пересекает ЛБС и продолжает дальнейший маршрут, выполняя боевой выход. Вся информация о воздушной обстановке транслируется на планшеты бойцов группы с переносными комплексами РЭБ. При обнаружении БпЛА противника, бойцы группы подавляют обнаруженные БпЛА переносными модулями РЭБ или активирует быстро разворачиваемые автоматические турели РЭБ.

Охрана периметров 

На ЛБС разворачивается одна или несколько станций с включенным режимом скрытия тыловой обстановки для исключения сопровождения взлетающих в тылу дружественных БпЛА. При необходимости станции периодически перемещаются вдоль ЛБС для обеспечения живучести. Силами разведывательных групп за ЛБС на нейтральной территории скрытно устанавливаются замаскированные автоматические турели РЭБ, соединенные беспроводным методом в единую интрасеть со станциями. Вся информация о воздушной обстановке, установленных автоматических турелях РЭБ и местонахождении бойцов охранения с переносными комплексами РЭБ транслируется в ситуационный центр. При обнаружении БпЛА противника оператор ситуационного центра подавляет обнаруженные БпЛА с помощью автоматических турелей РЭБ или выдавая данные азимута и высоты в ближайшие к цели переносные средства РЭБ у бойцов.

Охрана объектов 

В противоположных частях объекта (не более 10 км) разворачивается одна или две станции, а также автоматические турели РЭБ, соединенные в единую интрасеть со станциями. При обнаружении нарушающего режимность объекта БпЛА оператор ситуационного центра подавляет обнаруженные БпЛА с помощью автоматических турелей РЭБ или выдавая данные азимута и высоты в ближайшие к цели переносные средства РЭБ у бойцов.

Фотогалерея 
НРЛС «Репейник» на полевых испытаниях и показах:

См. также 
 Радиолокационная станция
 Радиолокация

Примечания 

Советские и российские радиолокационные станции